Ein Benefizspiel bezeichnet in verschiedenen Sportarten ein Spiel, dessen Einnahmen wohltätigen Organisationen oder den Opfern eines Unglücks zugeführt werden. Benefizspiele finden teilweise auch für Sportler zum Abschluss ihrer Karriere statt.

Weblinks 

 Benefizspiel auf wissen.de

Fachbegriff (Sport)
Soziales Engagement
Spende
Sportveranstaltung